Old Town (Florida), plaats in Dixie County, Florida
Old Town (Key West), deel van Key West in Florida
Old Town (Augusta), deel van Augusta in Georgia
Old Town (Chicago), deel van Chicago in Illinois
Old Town (Maine), plaats in Maine
Old Town (Phil Lynott), een nummer van Phil Lynott